Прагер () — фамилия.

Известные носители 
 Дэвид Прагер (род. 1977), американский телевизионный продюсер и блогер
 Деннис Прагер (род. 1948), США ведущий ток-шоу консервативного радио, обозреватель и оратор
 Феличе Прагер (род. 1953), урожденная Кляйн, США автор, журналист, педагог-терапевт
 Джошуа П. Прагер (род. 1949), врач США
 Джошуа Харрис Прагер, американский журналист
 Марк Прагер Линдо (1819—1879), англо-голландский прозаик англо-еврейского происхождения
 Ричард Прагер (1883—1945), немецко-американский астроном
 Ричард Прагер (лыжник), западногерманский предальпийский лыжник
 Сьюзен Вестерберг Прагер (род. 1942), исполнительный вице-президент и исполнительный директор Американской ассоциации юридических школ с 2008 года
 Вальтер Прагер (1910—1984), швейцарский горнолыжник, первый чемпион мира по скоростному спуску
 Вильям Прагер (1903—1980), американский учёный-физик германского происхождения

Другое 
 Прагер — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.